Мари́я Алекса́ндровна Де-Рибас (Рибас, в замужестве Икономиди; ? — 8 декабря 1927, Афины) — оперная певица (сопрано).

Биография 
Солистка Одесского оперного театра в течение 15 лет (со второй половины 1900-х годов). В 1923—1927 годах концертировала в Париже. Участвовала в музыкальных вечерах Союза русских писателей и журналистов, Одесского землячества; выступала в концертах Очага русской культуры. В 1926 году в Русской консерватории исполнила сольную программу из произведений П. И. Чайковского.

Умерла от туберкулёза.

Семья 
Отец — Александр Михайлович Дерибас (1856—1937), публицист, библиограф; внучатый племянник О. М. Дерибаса.

Муж — Икономиди;
 сыновья — Рафаил, Аристид.

Творчество 
Партнёрами М. А. Де-Рибас на сцене были: Ф. Г. Орешкевич, И. С. Петров, И. А. Алчевский. Пела под управлением Б. К. Яновского.

Избранные оперные партии 

 Галька (одноимённая опера С. Монюшко)
 Мария («Мазепа» П. И. Чайковского)
 Веселящаяся Пьеретта («Два Пьеро, или Коломбина» Б. К. Яновского) — первая исполнительница (1907)
 Нури («Долина» Э. д’Альбера)
 Джульетта («Ромео и Джульетта» Ш. Гуно)
 Лакме (одноимённая опера Л. Делиба)
 Мими («Богема» Дж. Пуччини)
 мадам Баттерфляй (одноимённая опера Дж. Пуччини)

Примечания

Литература 
  ISBN 978-585887-425-6.

Ссылки 
 
 
 

Сопрано
Персоналии:Одесский национальный академический театр оперы и балета
Умершие от туберкулёза
Оперное сопрано Украины